Майлз або Майлс ( від  — солдат) — англійське особове чоловіче ім'я.

Відомі носії імені 
 Майлз Бріджес (;  1998) — американський професійний баскетболіст
 Майлз Гейзер (;  1994) — американський актор.
 Майлз Дауні (;  1959) — ,британський коуч і дослідник людських здібностей.
 Майлз Девіс (; 1926—1991) — американський джазовий музикант.
 Майлз Демпсі (; 1896—1969) — британський воєначальник, генерал Британської армії.
 Майлз Джозеф (;  1974) — американський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Майлз Джозеф Берклі (; 1803—1889) — англійський ботанік.
 Майлз Захарко (;  1957) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Майлз Кейн (;  1986) — британський гітарист.
 Майлз Лейн (; 1903—1987) — американський хокеїст,
 Майлз Макміллан (;  1989) — американський манекенник та художник.
  (, уроджений — ; 1888—1969) — англійський актор, сценарист і драматург.
 Майлз Мендер (; 1888—1946) — англійський актор, режисер, сценарист і письменник.
 Майлз Теллер (;  1987) — американський актор і музикант.
  (; 1879—1954) — австралійська письменниця, автор автобіографічних романів феміністського спрямування.
 Майлз Чемлі-Вотсон (;  1989) — американський фехтувальник на рапірах, олімпійський медаліст (2016).

Вигадані персонажі 
 Майлз Моралес (, псевдонім — Людина-павук) — персонаж, супергерой коміксів видавництва Marvel Comics.
 Майлз «Тейлз» Прауер (, ) — персонаж відеоігор, мультфільмів і коміксів серії «Sonic the Hedgehog», що випускається компанією Сеґа.
 Майлз Штром () — вигаданий персонаж телесеріалу «Загублені».

Примітки

Див. також 
 Майлз (прізвище)

Англійські імена